Незофонты () — вымерший род млекопитающих из монотипического семейства Nesophontidae. Остатки костей этих животных были найдены прежде всего в погадках сов на Кубе, Каймановых островах, Гаити и Пуэрто-Рико.

Описание 
Незофонты достигали, вероятно, длины от 5 до 15 см. У них была длинная, гибкая морда, вытянутая, стройная голова, хвост той же длины, что и тело.

Этимология 
Родовое название происходит от двух древнегреческих слов: νήσος — остров и φόντης — убийца.

Вымирание 
Вероятно, животные вымерли после прибытия в конце XV века европейцев в Вест-Индию. Остатки костей были найдены вместе со скелетами крыс и мышей, завезённых европейцами. Предполагают, что борьба за питание интродуцированных видов способствовала вымиранию незофонтов, наряду с выкорчёвыванием леса и преобразованием его в плантации. Свежие остатки указывают на факт, что, возможно, некоторые виды могли дожить до XIX или начала XX столетий.

Классификация 
Ближайшие родственники незофонтов — это щелезубы, обитающие на Кубе и Гаити, которые похожи на них, но заметно крупнее.

Самый крупный вид семейства — Nesophontes edithae (пуэрто-риканский незофонт) — обитал на Пуэрто-Рико и был описан самым первым (в 1916 году).

На Кубе обитали:
 
 
 
 
 

На Гаити жили:

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999, ISBN 0-8018-5789-9.
 Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. 3. Ausgabe. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2005, ISBN 0-8018-8221-4.

 
†